Холандија је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било двадесет друго европско првенство на отвореном Холандије, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Холандије представљало је 39 спортиста (20 мушкараца и 19 жене) који су се такмичили у 17 дисциплина (12 мушких и 11 женских).

На овом првенству Холандија је била пета по броју освојених медаља са 6 медаља (3 златне, 2 сребрне и 1 бронзана). Интересантно је да су све медаље освојиле жене. Поред освојених медаља остварени су и следећи резултати: оборена су два национална рекорда, један за млађе сениоре, седам личних рекорда и остварено је 13 најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Холандија је са 14 учесника у финалу заузела 8. место са 73 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Jorén Tromp — 100 м
 Ђовани Кодрингтон — 100 м, 4 x 100 м
 Чуранди Мартина — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Lee-Marvin Bonevacia — 400 м, 4 x 400 м
 Тијемен Куперс — 800 м
 Tom Wiggers — 10.000 м
 Olfert Molenhuis — Маратон
 Koen Raymaekers — Маратон
 Ronald Schröer — Маратон
 Hugo van den Broek — Маратон
 Gregory Sedoc — 110 м препоне
 Hensley Paulina — 4 x 100 м
 Wouter Brus — 4 x 100 м
 Bjorn Blauwhof — 4 x 400 м
 Terrence Agard — 4 x 400 м
 Обед Мартис — 4 x 400 м
 Игнисиус Гајса — Скок удаљ
 Ерик Каде — Бацање диска
 Елко Синтниколас — Десетобој
 Пеле Ритвелд — Десетобој

 Жене
 Јамиле Самуел — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Дафне Схиперс — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Сане Верстеген — 800 м
 Морин Костер — 1.500 м
 Сифан Хасан — 1.500 м, 5.000 м
 Сузан Кујкен — 5.000 м
 Јип Вастенбург — 10.000 м
 Миранда Бонстра — Маратон
 Стефани Баума — Маратон
 Андреја Делстра — Маратон
 Рут ван дер Мејден — Маратон
 Росина Ходе — 100 м препоне
 Sharona Bakker — 100 м препоне
 Надин Висер — 100 м препоне
 Madiea Ghafoor — 4 x 100 м
 Теса ван Схаген — 4 x 100 м
 Мелиса Букелман — Бацање кугле
 Надин Брурсен — Седмобој
 Анаук Ветера — Седмобој

Освајачи медаља (6)

Злато (3) 
 Дафне Схиперс — 100 м
 Дафне Схиперс — 200 м
 Сифан Хасан — 1.500 м

Сребро (2) 
 Сифан Хасан — 5.000 м
 Надин Брурсен — Седмобој

Бронза (1) 
 Сузан Кујкен — 5.000 м

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Холандија на Европском првенству у атлетици на отвореном